Capellmann ist der Nachname von mehreren Personen:

 Berti Capellmann (1918–2012), deutsche Tischtennisspielerin
 Gina Capellmann-Lütkemeier (* 1960), deutsche Dressurreiterin
 Joseph Capellmann (1917–1990), deutscher Leichtathlet
 Kurt Capellmann (1923–1995), Waggonfabrikant und Reitsportfunktionär
 Nadine Capellmann (* 1965), deutsche Dressurreiterin
 Richard Capellmann (1904–1972), deutscher Konzertsänger (Bass)

Siehe auch:
 Kapellmann